

Aranyérmes magyar olimpiai résztvevők 

Az alábbi lista tartalmazza az olimpiai játékok magyar aranyérmeseit. Az olimpikon neve után szerepel(nek), hogy mely olimpiá(ko)n vett részt, majd sorrendben az arany-, ezüst- és bronzérmek száma, ezután pedig e három összege. Az elválasztás után szerepelnek az elért pontszerző helyek számai, ill. az utolsó sorban a hetedik és annál gyengébb helyezések száma.

A–GY

H–M

N–ZS

Ezüstérmes magyar olimpiai résztvevők

Bronzérmes magyar olimpiai résztvevők

Pontszerző (4–6. helyezett) magyar olimpiai résztvevők 
 Olimpiai negyedik helyezett magyar sportolók listája
 Olimpiai ötödik helyezett magyar sportolók listája
 Olimpiai hatodik helyezett magyar sportolók listája

Pontot nem szerző magyar olimpiai résztvevők

Források 
A Magyar Olimpiai Bizottság online adattára

Olimpiai témájú listák
Olimpikonok